Thomas se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Oldfield Thomas
 Eugen A. Thomas
 Hugh Hamshaw Thomas
 Hans-Peter Thomas
 James D. Thomas
 John Hunter Thomas
 Michael C. Thomas
 Michael Rogers Oldfield Thomas
 Robert A. Thomas
 Wayt Thomas